Бретви́ль-сюр-Див () — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. Департамент коммуны — Кальвадос. Входит в состав кантона Сен-Пьер-сюр-Див. Округ коммуны — Лизьё.

Код INSEE коммуны — 14099.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 295 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 186 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 128 были экономически активными, 58 — неактивными (показатель активности — 68,8 %, в 1999 году было 67,7 %). Из 128 активных жителей работали 114 человек (61 мужчина и 53 женщины), безработных было 14 (11 мужчин и 3 женщины). Среди 58 неактивных 13 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бретвиль-сюр-Див 

Коммуны департамента Кальвадос